Több település neve Romániában

 Pokolpatak, Bákó megyében, Klézsa községben
 Valea Mică (Bákó megye), Bákó megyében, Roșiori községben
 Valea Mică (Fehér megye) Fehér megyében
 Kispatak Kovászna megyében
 Valea Mică (Gorj megye) Gorj megyében
 Valea Mică (Vrancea megye) Vrancea megyében